Amerikai Egyesült Államok
Turin (Georgia)
Turin (Iowa)
Turin (falu, New York)
Turin (város, New York)
Turin Township (Michigan)
 Olaszország
Torino